LRD – codice valutario ISO 4217 del Dollaro liberiano, valuta della Liberia